May kan som auktorsförkortning betyda:

 Alan Walter Sydney May
 Brenda May
 Philip F. May
 Tom W. May

Robotskapade auktorsförkortningar